ASB Classic 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2006 является 21-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 2 по 8 января 2006 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Надежда Петрова (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марион Бартоли выигрывает свой первый одиночный турнир ассоциации.
 Вера Звонарёва проигрывает свой четвёртый в карьере финал одиночного турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Елена Лиховцева в 25-й раз побеждает на парных соревнованиях ассоциации.
 Вера Звонарёва в 3-й раз побеждает на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 ASB Classic
 WTA Тур 2006
 WTA 4-я категория
 Heineken Open 2006

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2006 года
2006